Herb Gondoru – herb fikcyjnego państwa Gondor ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia.

Blazonowanie 
W polu czarnym srebrne drzewo. Ponad nim uskrzydlona srebrna korona królewska. Nad nią siedem gwiazd koloru srebrnego ułożonych w krokiew.

Drzewo w herbie symbolizuje Białe Drzewo Gondoru, które przywiózł Isildur z tonącego Numenoru i zasadził w Minas Ithil. Uskrzydlona korona to symbol królewskiej władzy w Gondorze oraz pamiątka po hełmie jaki nosił Isildur. Siedem gwiazd to symbol siedmiu z dziewięciu statków, na których uciekający Numenorejczycy przewieźli do Śródziemia palantiry (każdy ze statków wiozących palantiry miał sztandar z gwiazdą).

Zobacz też 
 Herb Arnoru
 Herb Rohanu
 Namiestnicy Gondoru

Bibliografia 
 J.R.R. Tolkien, Niedokończone opowieści, cz. IV (Palantiry);
 J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni: Powrót króla, Dodatek A, Warszawa - Poznań 1990, s. 495.

Listy haseł Śródziemia